Парламентарните избори в България през ноември 2021 година се провеждат за избирането на народни представители в XLVII народно събрание на Република България. Изборите са извънредни и трети подред за 2021 г., след като трите проучвателни мандата – на „Има такъв народ“, ГЕРБ-СДС и БСП, са върнати на президента Румен Радев. Насрочени са за 14 ноември 2021 г. паралелно с президентските избори.

Участници

Партии, коалиции и независими кандидати

Предизборни обществени очаквания

Социологически проучвания

Резултати от изборите

Пълен резултат за XLVII народно събрание 

Отбелязана е рекордно ниска избирателна активност за страната от 40,23%.

Източници 

2021
XLVII народно събрание
България
2021 година в България